

Петропавловське — село, Катайський район, Курганська область
 Петропавловське — село, районний центр, Алтайський край

ru:Петропавлівське